Hugo Vieira puede referirse a:
 Hugo Filipe da Costa Oliveira  (1988-), futbolista portugués;
 Hugo Miguel Fernandes Vieira (1976-), futbolista portugués.